Booth steht für:

 Booth (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Booth (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Booth-Algorithmus, ein Multiplikationsverfahren zweier Zahlen im Binärsystem
 Booth-Halbinsel an der Küste des ostantarktischen Wilkeslands
 Booth-Insel an der Küste der antarktischen Halbinsel
 Booth Spur, Felssporn in Antarktika
 Eric Booth Motors, ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller
 Booth Bros., ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Booth Poole & Company, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Booth (Alabama), im Autauga County
 Booth (Hardin County, Kentucky)
 Booth (Wolfe County, Kentucky)
 Booth (Mississippi), im Issaquena County
 Booth (Lucas County, Ohio)
 Booth (Tuscarawas County, Ohio)
 Booth (Oregon), im Douglas County – nicht mehr existent
 Booth (South Carolina), im Horry County
 Booth (Tennessee), im Shelby County – nicht mehr existent
 Booth (Texas), im Fort Bend County
 Booth (Virginia), im James City County
 Booth (West Virginia), im Monongalia County
 Booth Corner (Massachusetts)
 Booth Fork (Virginia)

Gewässer:
 Booth Drain, Fließgewässer im Eaton County, Michigan
 Booth Fork, Fließgewässer im Martin County, Kentucky
 Booth Hill Brook, Fließgewässer im Fairfield County, Connecticut
 Booth Run, Fließgewässer im Mercer County, Pennsylvania
 Booth Millpond, See im Susquehanna County, Pennsylvania
 Booth Pond, See im Bulloch County, Georgia
 Booth Quarry Pond, See im Knox County, Maine

im NRHP gelistete Objekte:
 Booth Cooperage, in Bayfield, Wisconsin, ID-Nr. 76000049
 Booth Farm, in Boothwyn, Pennsylvania, ID-Nr. 03000527
 Booth Homestead, in Guernsey, Ohio, ID-Nr. 79001851
 Booth Hotel, in Independence, Kansas, ID-Nr. 83000435
 Booth Post No. 130-Grand Army of the Republic Hall, in Grand Meadow, Minnesota, ID-Nr. 86001278
 Booth Site, in Mayetta, Kansas, ID-Nr. 92001322
 Booth Theater, in Independence, Kansas, ID-Nr. 88001903
 Booth-Dunham Estate, in Texas Charter Township, Michigan, ID-Nr. 98000271
 Booth-Kelly Railroad Bridge, in Springfield, Oregon, ID-Nr. 82005089
 Booth-Lovelace House, in Hardy, Virginia, ID-Nr. 02000996
 Booth-Weir House, in McRae, Arkansas, ID-Nr. 91001345

Siehe auch:
 Booth Island
 Booth Lake
 Boothe
 Both
 Boothia
 Boot (Begriffsklärung)